

Biologie 
 yack ou yak est une grande espèce de ruminant domestique à longue toison de l'Himalaya.

Linguistique 
 yak est le symbole du yakama.

Musique 
 Yak est un groupe anglais de rock alternatif formé en 2014

Film 
 Yak, film d'animation thaïlandais réalisé par Prapas Cholsaranont (2012).